Лихтенщайн може да се отнася за:
 Лихтенщайн, държава в Централна Европа
 Лихтенщайн (град), град в Германия
 Лихтенщайн (замък), замък в Германия